Arroyo Grande puede referirse a:

 Arroyo Grande, arroyo de la Provincia de Entre Ríos en la Argentina.
 Arroyo Grande, arroyo que atraviesa los departamentos de Flores y Soriano, en Uruguay.
 Arroyo Grande, arroyo que atraviesa el departamento de Río Negro, en Uruguay.
 Arroyo Grande, arroyo que atraviesa el departamento de Salto, en Uruguay.
 Arroyo Grande, arroyo que atraviesa los municipios españoles de Alía y Castilblanco, en las provincias de Cáceres y Badajoz.